Hajky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschornuchy, siehe Hajky (Tschornuchy)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Hajky (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Hajky (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Hajky (Turijsk)

Hájky bezeichnet in Tschechien

 Hájky, Ortsteil von Stádlec
 Hájky (Sány), Einschicht in der Gemeinde Sány